Primera Air steht für:

 Primera Air Scandinavia, ehemalige dänische Fluggesellschaft mit Sitz in Billund
 Primera Air Nordic, ehemalige lettische Fluggesellschaft mit Sitz in Riga